En Pologne, Kiwity est le nom de :

 Kiwity, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Kiwity, une gmina de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Kiwity, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie,